Motor City es un alias de la ciudad estadounidense Detroit, Míchigan. También puede referirse a:

 Motor City (California), área no incorporada en el estado de California.
 Motorcity, serie animada de Disney XD.
 Dubai Motor City, complejo automotor en Dubái, que consta de varias partes incluido un autódromo.
 MotorCity Casino Hotel, un casino en Detroit.
 Motor City Online, videojuego en línea.
 Motor City Machine Guns, pareja de lucha libre profesional formada por Alex Shelley y Chris Sabin.